Кузьмишки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кузьмишки — хутор в Браславском районе Витебской области.
 Кузьмишки — деревня в Вилейском районе Минской области.